En Pologne, Mączniki est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Mączniki, dans le powiat de Gniezno ;
 du village de Mączniki, dans le powiat d'Ostrów Wielkopolski ;
 du village de Mączniki, dans le powiat d'Ostrzeszów ;
 du village de Mączniki, dans le powiat de Środa Wielkopolska.